Dopl ist der Name folgender Orte:

  Dopl (Gemeinde Natternbach), Ortschaft von Natternbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
  Dopl (Gemeinde Schleedorf), Ortsteil von Schleedorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg 

Siehe auch:
 Doppl
 Doppel
 Dobl (Begriffsklärung)
 Tobel (Begriffsklärung)
 Toppel